A545 steht für:
 Bundesautobahn 545
 A545, eine Version des russischen Sturmgewehrs AEK-971

A545